motylek – rodzaj roślin
 motylek – popularne określenie stylu pływackiego
 motylek (ang. wingnut) – nakrętka skrzydełkowa
 Motylek lub Papillon – amerykański film z 1973 roku
 Motylek – francuski film z 2002 roku
 motylek – składany nóż